Aly Khala Falah (en arabe : على خلف الله), nageur égyptien.
 khala est un mot arabe désignant un désert clairsemé de quelques arbres isolés.
 khala peut également être la translittération du mot hindi ख़ाला (signifiant tante maternelle).

Voir aussi 
 Khalas, première couche du plan Géhenne, dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.